Шићи могу бити:

 Шићи (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шићи (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хан Шићи, насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ